Бакши́ — фамилия, широко распространённая среди крымчаков.

Этимология 
Согласно Н. А. Баскакову, тюркское слово baqşy было заимствовано через древнеуйгурский язык из санскрита и «проникло в кыпчакский разговорный язык большинства населения 3олотой Орды через посредство уйгурских писцов-учёных, которые, как известно, служили в канцеляриях Золотоордынских ханов и вели переписку с подвластными 3олотой Орде княжествами». В следующих тюркских языках слово baqşy имеет значение:
 уйгурский: «буддийский учёный, учитель, грамотный человек, писец»
 узбекский: «знахарь»
 туркменский: «писец, народный певец, сказитель»
 каракалпакский, казахский (baqsy): «народный певец, музыкант»

Известные носители 
 Бакши, Аденор Леонардо (род. 1961) — бразильский футболист и футбольный тренер, более известный как Тите.
 Бакши, Александр Моисеевич (род. 1952) — российский композитор.
 Бакши, Амит Сингх (род. 1936) — индийский хоккеист на траве.
 Бакши, Глеб Сергеевич (род. 1995) — российский боксёр.
 Бакши, Ким Наумович (1931—2019) — российский писатель и кинодраматург.
 Бакши, Михаил Маркович (1898—1937) — советский военный деятель, комдив.
 Бакши, Оскар Александрович (1917—2004) — советский и российский учёный.
 Бакши, Ральф (род. 1938) — американский режиссёр-мультипликатор, сценарист.

 Бакши-Дорон, Элияху (1941—2020) — Главный сефардский раввин Израиля.

См. также 
 Бахши
 Бахши (значения)

Примечания